

Fonetica
 Yōon – caratteristica della lingua giapponese

Persone
 Okhwan Yoon – ciclista sudcoreano
 Soyoung Yoon – violinista sudcoreana
 Yoon Bit-garam – calciatore sudcoreano
 Yoon Bo-mi – cantante e attrice sudcoreana
 Yoon Bo-ra – cantante, rapper e attrice sudcoreana
 Yoon Deok-yeo – ex calciatore e allenatore di calcio sudcoreano
 Yoon Doo-joon – cantante e attore sudcoreano
 Yoon Duk-joo – dirigente sportiva sudcoreana
 Yoon Eun-hye – cantante e attrice sudcoreana
 Yoon Hye-young – arciera sudcoreana
 Yoon Hyun – ex judoka sudcoreano
 Yoon In-seon – ex calciatore sudcoreano
 Yoon Jae-young – tennistavolista sudcoreano
 Yoon Ji-su – schermitrice sudcoreana
 Yoon Jin-hee – sollevatrice sudcoreana
 Yoon Jong-hwan – allenatore di calcio ed ex calciatore sudcoreano
 Yoon Mi-rae – cantante statunitense naturalizzata sudcoreana
 Yoon Seok-yeol – politico e avvocato sudcoreano
 Yoon Shi-yoon – attore e modello sudcoreano
 Yoon So-hee – attrice sudcoreana
 Yoon Won-jin – schermidore sudcoreano
 Young Yoon – animatore e sceneggiatore statunitense